Куделька — зменшувальна форма до куделя.

Топонім 

Населені пункти
 Куделька — назва міста Асбест Свердловської області до 1928 року.
 Куделька — назва селища Новоасбест в Гірноуральському міському окрузі Свердловської області до 20-х років XX століття.
 Куделька — назва селища Асбестовський в складі міста Алапаєвськ у Свердловській області до 1919 року.
 Куделька — скасоване в 2009 році село в Кочовському районі Пермського краю.
Річки
 Куделька — річка в Новосибірській області Росії, ліва притока Іні.

Примітки